Финал Кубка французской лиги по футболу 1995 года был сыгран в среду 3 мая на «Парк де Пренс» и стал 1-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» и «Бастия». Столичный клуб одержал победу в матче со счётом 2:0 благодаря голам Алена Роша и Раи.

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

Перед матчем 
К моменту финала команды дважды в сезоне встречались между собой в матчах чемпионата Франции. В первом матче, сыгранном 31 августа 1994 года на Корсике, победу со счётом 2:1 одержали столичные футболисты
.
Матч второго круга состоялся 8 февраля 1995 года и закончился также победой «Пари Сен-Жермен» (3:0)
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 1994/95 на Pari-et-gagne

1995
Франция
Кубок Лиги 1995
Кубок Лиги 1995
События 3 мая
Май 1995 года
Спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1995 году